L'Union du Football Mâconnais est un club de football français basé à Mâcon. Le club évolue pour la saison 2022-2023 en National 3 après sa remonté de Régional 1 en 2022. 
Il atteint les 32emes de la Coupe de France lors de la saison 2020-2021.

Historique 
Fondé en 1999, l'UF Mâconnais résulte de la fusion tout d'abord entre l'Union Sportive de Charnay et de l'ASPTT de Mâcon en 1997, baptisée ECMF71 puis de la fusion de cette même Entente Charnay et Mâcon 71 et du Football Club Mâcon. D'abord nommé Mâconnais Football Club, il est rebaptisé Union du Football Mâconnais en 2000. 

La formation des jeunes est importante pour ce club : U17 évoluant au niveau National en 2014/2015 pour la  consécutive.

Le club est maintenant sous la direction du père du footballeur international français Antoine Griezmann qui a fait ses débuts et formé là-bas.

Résultats sportifs

Bilan par saison

Palmarès 
 Champion DH Bourgogne : 2003 ;
 de Coupe de France, battu par l'AS Cannes (2000).

Structures du club

Identité du club

Dénominations et fusions

Évolution du blason

Structures sportives

Stades 

 Le stade Nord est localisé à l'est du quartier de Marbé, dans la Prairie Saint-Nicolas entre le palais des sports et le Spot.
 Le stade de la Massone est le seul stade situé en dehors de Mâcon puisqu'il se situe à Charnay-lès-Mâcon.
 Le stade Pierre Guérin est le stade qui a la plus grande capacité en termes de spectateurs et fait partie du complexe de Champlevert.

Personnalités

Présidents 
 1997-1999 : Pierre Augagneur
 1999-2000 : Maurice Portrait
 2000-2002 : Alain Rigaudier
 2003-2010 : Serge Rivera
 2011-2013 : Denis Jacquet
 2013-2016 : Manuel Goncalvès
 2016-2020 : Stéphane Margand
2020-     : Alain Griezmann

Entraîneurs 

 1997-2001 :  Christian Romond
 2001-2002 :  Diego Garzitto 
 2002-2006 :  Patrice Monteilh 
 2006-2008 :  Joël Greuzet 
 2008-2009 : ?
 2009-2012 :  Jean-Philippe Forêt
 2012-2013 :  Thierry Droin
 2013-2015 :  Denis Promonet
 2015-2017 :  Frédéric Jay
 2017-2020 :  Jean Acédo
 depuis 2020  :  Romain Paturel

Joueurs notables 
  Antoine Griezmann
  Junior Sambia
 Franck Granger
 David Trivino
 Christophe Badet
 Guillaume Favre
 Laurent Goupy
 Antoine Coelho
 Thierry Belleville
 Guillaume Lovergne
 Sylvio De Abreu
 Mickael Munck
 Jean-Louis Vagnarelli 
 Eric Paubel
 Moulay Azzegouarh
 Terry Bonnenfant
 Yannick Nomède
 Hamza Bekkhak
 Sébastien Barbet

Culture populaire

Rivalités et amitiés

Adhésion populaire

Notes et références

Sources 
 Fiche sur l'UF Mâcon (Bilan saison par saison)
 Site du club

Club de football en Bourgogne-Franche-Comté
Club de football fondé en 1999
Sport à Mâcon